Azé (Loir i Cher), municipi al departament del Loir i Cher (regió de Centre – Vall del Loira, França)
 Azé (Mayenne), municipi al departament de Mayenne (regió de País de Loira, França)
 Azé (Saona i Loira), municipi al departament de Saona i Loira (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)